

Događaji

Rođenja

Smrti  
 papa Stjepan I.
 sveti Tarzicije

Vanjske poveznice